Příslop může být
 Příslop (Chroboly), malá vesnice obce Chroboly v okrese Prachatice
 Příslop (Moravskoslezské Beskydy), hora (946 m n. m.) v oblasti Ropické rozsochy
 Příslop (Vápenice), samota čp. 24 a 26 v obci Vápenice, okres Uherské Hradiště
 Příslop (Staré Hamry), vrch (782 m n. m.) a samota (čp. 143) v obci Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
Podobné názvy

 Príslop, obec v okrese Snina na Slovensku
 Príslop (Spišská Magura), hora na Slovensku
 Príslop (Západní Tatry), hora na Slovensku
 Príslop (Oravská Magura), horské sedlo na Slovensku
 Príslop (Jablunkovské mezihoří), horské sedlo na Slovensku
 Príslop (vrch v Skorušinských vrších), vrch na Slovensku
 Príslop (hora v Oravské Maguře), hora na Slovensku
 Prislop (Rumunsko), část obce Comuna Boiu Mare, Maramureș, v Rumunsku
 Príslopy, přírodní rezervace na Slovensku
 Veľký Príslop, hora v Kysuckých Beskydech na Slovensku